

Пещерка — село, Залісовський округ, Алтайський край
 Пещерка — присілок, Кемеровський округ, Кемеровська область